

Toponyme

Belgique 
Berchem peut désigner :
  Berchem, une ancienne commune, fusionnée avec la ville d'Anvers ;
  Berchem, une ancienne commune de Flandre-Orientale, fusionnée avec la commune de Kluisbergen ;
 Berchem-Sainte-Agathe (en néerlandais : Sint-Agatha-Berchem), une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
 Berchem-Saint-Laurent (en néerlandais : Sint-Laureins-Berchem), une section de la commune de Leeuw-Saint-Pierre.

Luxembourg 
 Berchem, localité de la commune luxembourgeoise de Roeser.

Voir aussi 
 Berghem, anciennement Berchem, localité dans la commune d'Oss, aux Pays-Bas.

Patronyme 
 Jacquet de Berchem, compositeur de l’école franco-flamande au 
 Nicolaes Berchem, peintre hollandais du  

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand